Klarmann ist der Familienname folgender Personen:

 Irmgard Klarmann (* 1957), deutsche Songwriterin und Musikproduzentin, siehe Klarmann/Weber
 Johann Klarmann, auch Jan Klarmann (* 1939), Hamburger Politiker der SPD
 Johann Ludwig Klarmann (1846–1928) deutscher Autor 
 Joseph Klarmann (1928–2006), US-amerikanischer Astrophysiker